Tangkak steht für:

 Tangkak (Stadt), Stadt in Malaysia
 Tangkak (Distrikt), Distrikt in Malaysia